Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2022—2023 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2023
Ізраїль
Ізраїль
2022 в ізраїльському спорті
2023 в ізраїльському спорті